Pichia — рід телеоморфних дріжджів родини Saccharomycetaceae. Анаморфою деяких видів Pichia є види роду Candida, таким чином, через спроби надати грибам таксономічну класифікацію, визначення обох родів не остаточне. Деякі види роду Pichia вважаються опортуністичними патогенами людини. Один з видів, P. pastoris, використовується як система експресії білків у молекулярній біології.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.11.2019 налічує 32 види роду Pichia:

Посилання 

Аскоміцети
Дріжджі
Роди грибів